The Rookie ist der Titel folgender Werke:

 Originaltitel des Films Rookie – Der Anfänger aus dem Jahr 1990
 Originaltitel des Films Die Entscheidung – Eine wahre Geschichte aus dem Jahr 2002
 The Rookie (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie aus dem Jahr 2018